Benavidez ist der Familienname folgender Personen:

 Aristeo Benavídez (* 1927), argentinischer Skirennläufer
 Carlos Benavidez (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 David Benavidez (* 1996), US-amerikanischer Boxer
 Washington Benavidez (1930–2017), uruguayischer Literat

Siehe auch:
 Benavides
 Benevides